Lake Placid (Lago Plácido) pode se referir a:
 10379 Lake Placid — asteróide da cintura principal
 Lake Placid (Flórida) —  cidade norte-americana
 Lake Placid (Nova Iorque) —  cidade norte-americana, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1932 e de 1980
 Lago Placid (Nova Iorque) —  um lago do estado norte-americano de Nova Iorque
 Lago Placid (Texas) —  um lago do estado norte-americano do Texas
 Lake Placid (filme) —  filme de terror de 1999
 Lake Placid 2 —  filme de terror de 2007
 Lake Placid 3 —  filme de terror de 2010
 Lake Placid: The Final Chapter —  filme de terror de 2012
 Lake Placid vs. Anaconda —  filme de terror de 2015

Ver também
 Placid Lakes

Desambiguações de topônimos